Марк Анний Либон (Marcus Annius Libo):

 Марк Анний Либон (консул 128 года), консул 128 г.
 Марк Анний Либон (консул-суффект 161 года), консул-суффект 161 г.